Чемпионат Одесской области по футболу — областное соревнование украинского футбола среди любительских команд. Проводится под эгидой федерации футбола Одесской области. Проводится с 1932 года.

История 
Первый чемпионат был проведён в 1932 году. Его победителем стала сборная Николаева, в финале со счётом 4:2 обыгравшая сборную Зиновьевска. Статистика чемпионатов области до 1951 года не сохранилась, в довоенных и послевоенных одесских газетах встречаются только редкие заметки с упоминанием вырванных из контекста отдельных результатов, по которым практически невозможно восстановить общую картину областных первенств.

До войны звание чемпиона области оспаривали преимущественно сборные городов и районов области, а после войны превалировать стали команды спортивных клубов и спортобществ.

До 1987 года чемпионат проводился в несколько этапов, на первом этапе команды разыгрывали путёвки в финальную часть первенства в территориальных зонах. Одесская зона при этом была представлена чемпионатом города среди команд первой группы. Любопытно, что в чемпионатах области 1983 и 1984 годов Одессу представляли лучшие клубы по итогам первенства города 1983 года. Накладка произошла оттого, что организаторы изменили порядок допуска одесских команд к розыгрышу областного чемпионата, а с сезона-1984 в чемпионате области стали играть команды, завоевавшие это право годом ранее.

В 1987 году чемпионат области среди команд первой группы впервые был проведён по традиционной формуле двухкругового турнира с разъездами, но в начале XXI столетия организаторы вновь вернулись к поэтапной формуле проведения областного первенства.

С обретением независимости Украины, с 1992 года чемпионаты Одесской области стали проводиться по той же формуле, что и чемпионаты страны, при этом чемпион области получал право участвовать в любительской лиге Украины с перспективой выхода во вторую лигу.

В 2000 году исполком областной федерации футбола принял решение перейти на более приемлемую для географических особенностей Одесщины систему розыгрыша «весна — осень».

Самым титулованным клубом является овидиопольский «Днестр», который становился чемпионом Одесской области 7 раз.

Призёры

СССР / Секция футбола губсовфизкульта, облспорткомитета

СССР / Федерация футбола Одесской области

Украина / Федерация футбола Одесской области

Украина / Одесская областная футбольная ассоциация

Медальная таблица

Зимнее первенство Одесской области 
Первый розыгрыш был проведен зимой 1997 года. Впоследствии проводился с перерывами ввиду малого к нему интереса со стороны команд и болельщиков. Возродили турнир по инициативе президента федерации футбола Одесской области Петра Чилиби в декабре 2015 года. С сезона-2018/19 проводится Одесской областной футбольной ассоциацией.

Примечания

Литература 
 Усатюк Ю. И. «Сто лет в Одессе». — Одесса: ВМВ, 2013. — с. 368. ISBN 978-966-413-452-8
 Справочники-календари «Футбол. Одесса». Редактор-составитель Андрей Ясень. — Одесса: «Черноморская коммуна», 1978—1990.
 Справочники-ежегодники «Футбол. Одесса». Автор-составитель Юрий Усатюк. — Одесса: Областная федерация футбола, 1998—2002.
 Архив газеты «Чорноморська комуна». — Одесса: «Черноморская коммуна», 1951—1991.
 Архив газеты «Знамя коммунизма». — Одесса: «Черноморская коммуна», 1951—1991.
 Архив газеты «Вечерняя Одесса». — Одесса: «Черноморская коммуна», 1973—1992.
 Архив газеты «Футбол плюс». — Одесса: «СіЧ», 1996—1998.
 Архив газеты «Одесса-Спорт». — Одесса: «СіЧ», 1999—2003.
 Архив газеты «Время спорта». — Одесса: «Черноморье», 2003—2017.

Ссылки 
 Победная поступь «Днестра»
 Чемпионаты Украины среди любителей
 Одесская область. Списки чемпионов и обладателей Кубка области в 1990—2001 гг.

См. также 
 Кубок Одесской области по футболу
 Чемпионат Одессы по футболу
 Кубок Одессы по футболу

Футбол в Одесской области
Региональные чемпионаты Украины по футболу